Claudio Azzolini – politico italiano
 Gaetano Azzolini – basso italiano
 Giorgio Azzolini – contrabbassista italiano
 Lauro Azzolini – terrorista italiano, militante delle Brigate Rosse
 Lorenzo Azzolini – vescovo cattolico italiano
 Luca Azzolini – scrittore italiano
 Luciano Azzolini – politico italiano
 Vincenzo Azzolini – economista italiano
 Tito Azzolini – architetto, ingegnere e scenografo italiano